Walo bezeichnet:

Personennamen
 Wala (Karolinger) (773–836), ein Enkel Karl Martells, Abt von Corbie, Corvey und Bobbio
 Walo (Corvey) († 1024), Abt der Benediktinerabtei Corvey
 Walo II. von Veckenstedt (* um 1065; † 1126), Herr von Veckenstedt

eine schweizerische Kurzform des Vornamens Walter:
 Walo Burkart (1887–1952), Schweizer Förster und Archäologe
 Walo Koch (1896–1956), Schweizer Botaniker
 Walo Linder (1905–1979), Schweizer Musiker und Orchesterleiter
 Walo Lüönd (1927–2012), Schweizer Schauspieler

Geographie
 einen historischen Wolof-Staat, siehe Waalo
 einen Vulkan auf Neubritannien, siehe Walo (Vulkan)
 eine Insel von Vanuatu, siehe Walo (Insel)

Sonstiges
 einen Sonnengott der australischen Aborigines, siehe Walo (Sonnengott)
 die Somali-Rennmaus
 ein Preis für herausragende Leistung in der Unterhaltung in der Schweiz, siehe Prix Walo
 ein Schweizer Bauunternehmen, siehe Walo Bertschinger

Siehe auch:
 Valo
 Wala
 Walfried